Ліндон Ларуш — американський економіст і політичний активіст, засновник кількох політичних організацій.
 П'єр Ларуш — канадський хокеїст, грав на позиції центрального нападника за збірну команду Канади.